Шмырки () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

География 
Село находится в западной части Хмельницкой области. Ближайшие сёла — Великие Жеребки и Великие Зозулинцы. Село Шмырки занимает площадь 2,12 км².

Население 
Численность населения села по переписи 2001 года составляла 472 человека.

Местный совет 
Село Шмырки — административный центр Шмырковского сельского совета.

Адрес местного совета: 31231, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Шмырки.

Примечания

Ссылки 
 Шмырки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

 

Населённые пункты Волочисского района